Une sarbacane est un tube servant à lancer des projectiles par le souffle
 La sarbacane sportive est organisée en France par la Fédération française de tir à la sarbacane sportive (FSBA).
 La sarbacane est un jeu typique pratiqué dans le département de la Loire.
 Sarbacane est le septième album studio de Francis Cabrel sorti en 1989.
 Sarbacane chanson de Francis Cabrel sur l'album du même nom.
 Sarbacane, une maison d'édition spécialisée dans les albums jeunesse et les BD.
Sarbacane Software est un éditeur français de logiciels et d'applications dédiées à la communication des entreprises créé en 2001, émanation de GOTO Software.
 Le Sarbacane (1900-1920) est un contre-torpilleur français.